Manuel Freitas ist der Name folgender Personen:
* Manuel Freitas (Lenicai), osttimoresischer Freiheitskämpfer, stellvertretender Kompaniekommandant
 Manuel Freitas (Mau Buti), osttimoresischer Freiheitskämpfer, zweiter Regionalkommandant